Ykk steht für:
 Yakaikeke (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache in der Milne Bay Province, Papua-Neuguinea

YKK steht für:
 Marke der YKK-Gruppe (Yoshida Kōgyō Kabushikigaisha), weltgrößter Reißverschlussproduzent
 Yokohama Kaidashi Kikō, japanischer Manga
 Kitkatla Water Aerodrome (IATA-Code), Wasserflugzeugstation von Kitkatla (British Columbia), British Columbia, Kanada

Abkürzung